Nosybeidae är en familj av kvalster. Nosybeidae ingår i överfamiljen Charassobatoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Nosybeidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Nosybeidae